Le réseau de bus d’Ambérieu-en-Bugey couvre, à l’heure actuelle, uniquement le territoire communal. Il est composé de :
 deux lignes de bus structurantes circulant toute l’année du lundi au samedi ;
 une ligne fonctionnant uniquement en heures de pointe, hors week-end et vacances d’été ;
 deux lignes assurant des navettes et ne circulant qu’en semaine.

Le réseau

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
Les dates d'ouverture des lignes, le matériel roulant et l'accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, notamment le guide horaire publié sur le site de la commune. La durée du parcours et le nombre d'arrêts sont calculés à partir de ce même document, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d'arrêts ayant des dénominations différentes, qu'ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l'heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure d'arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n'affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l'heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l'heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d'hiver.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Réseau de Transport Ambarrois
 Ambérieu-en-Bugey

Liens externes 
 

Ambérieu-en-Bugey
Transport à Ambérieu-en-Bugey
Transport en commun en Auvergne-Rhône-Alpes